Elisabet av Portugal (portugisiska Isabel), även känd som Fredsmäklaren eller Den heliga drottningen, född 1271 i Zaragoza, död 4 juli 1336 i Estremoz, var prinsessa av Aragonien och från 1282 till 1325 drottning av Portugal. Hon helgonförklarades 1625 och firas den 4 juli.

Biografi
Elisabeth fick sitt namn efter sin farmors halvsyster Elisabet av Ungern och fick i hennes fotspår en strikt religiös utbildning. 

År 1282 blev Elisabet bortgift med den drygt tjugoårige kungen Dinis av Portugal. Kungaparet sökte bland annat underlätta för landets fattiga befolkning och grundade flera välgörenhetsinstitutioner. Trots att Dinis var en god härskare var han otrogen mot sin hustru. Dinis och Elisabet fick två barn, dottern Constança (1290–1313), som gifte sig med Ferdinand IV av Kastilien, och en son Afonso (1291–1357), sedermera kung Alfons IV av Portugal. Vid ett tillfälle när hennes son Afonso gjorde uppror mot sin far Dinis, red Elisabet in mellan deras arméer och lyckades få dem att sluta fred. 

Dinis dog 1325, och Elisabet drog sig då tillbaka från det politiska livet, inträdde i franciskanernas tredje orden och flyttade till ett kloster i Coimbra som hon tidigare grundat. Hon ägnade återstoden av sitt liv till att vårda gamla och sjuka.

Elisabet dog under en färd till ett slagfält där hon skulle medla fred mellan sin son Alfonso som nu hade blivit kung av Portugal och sin dotter Constanças son Alfons XI av Kastilien. Drottning Elisabet av Portugal har fått sitt sista vilorum i kyrkan Santa Clara-a-Nova i Coimbra.

Referenser

Webbkällor

Tryckta källor

Externa länkar 

Portugals drottningar
Portugisiska helgon
Personer från Zaragoza
Födda 1271
Avlidna 1336
Kvinnor
Personer i Portugal under 1200-talet
Personer i Portugal under 1300-talet